Lenora Olson é uma acadêmica norte-americana. Ela é uma professora associada ao Departamento de Pediatria da Universidade de Utah e diretora do Intermountain Injury Control e seu centro de pesquisas. Sua dissertação de doutorado envolve a análise de notas de suicídio.

Olson, Lenora